Reaper (anglicky „sekáč“, „muž s kosou“) může být:
 Reaper (film) – americký film režiséra Philipa Shiha z roku 2014
 Ďáblův sluha (v originále Reaper) – americký televizní seriál z let 2007–2009
 Reaper (hudební skupina) – electro-industrialní hudební skupina
 General Atomics MQ-9 Reaper – víceúčelové bezpilotní letadlo
 Carolina Reaper – odrůda chilli papričky
 Reaper - Tale of a Pale Swordsman – videohra